«See the Day» — одиннадцатый сингл британской поп-группы Girls Aloud, и третий сингл с третьего альбома группы Chemistry. Сингл был выпущен с надеждой занять высшую ступень рождественского хит-парада, но на тот момент он оказался самым неудачным синглом Girls Aloud. В итоге он занял всего лишь 9-ю строчку.

Список композиций

CD 1 
1. «See the Day» — 4:04
2. «It’s Magic» — 3:52

CD 2 
1. «See the Day» — 4:04
2. «I Don’t Really Hate You» — 3:38
3. «See the Day» (Soundhouse Masterblaster Mix) — 5:02
4. «Chemistry Album Medley» — 3:08
5. «See the Day» (Karaoke Video) 
6. «See the Day» (Game)
7. «See the Day» (Ringtone)

Music Video 
Видео начинается с поднятия занавеса, как и в предыдущем видеоклипе коллектива — «Biology». Девушки находятся в снежном царстве, они одеты в воздушные белые платья. По ходу видео девушки то стоят по прямой линии, то сидят у водоема, в котором отражается ночное небо. На одном из кадров видно, что солистки находятся в игрушечном шаре со снежинками, который лежит в чьей-то ладони.

Съемки видеоклипа проходили 5 октября, в день 20-летия Николы Робертс.

Позиции в чартах

Авторы 
 Миранда Купер
 Брайан Хиггинс
 Лиза Коулинг
 Тим Пауэлл
 Элисон Кларксон

Состав 
 Шерил Коул
 Кимберли Уолш
 Сара Хардинг
 Никола Робертс
 Надин Койл

Ссылки 
 Официальный сайт

Синглы Girls Aloud